Budan – villaggio iraniano del distretto di Karvan
 Baba Budan (... – ...) – sufi indiano del XVI secolo
 Bai Budan (...) – regista, artista e giornalista cinese
 François Budan de Boislaurent (1761-1840) – matematico francese
 Igor Budan (n. 1980) – dirigente sportivo ed ex calciatore croato